Патрик Рафтер је освојио турнир. У финалу је победио Грега Руседског резултатом 6-3, 6-2, 4-6, 7-5.

Носиоци 

  Пит Сампрас (четврто коло)</li>
  Мајкл Ченг (полуфиналиста)</li>
  Јевгениј Кафељников (друго коло)</li>
  Горан Иванишевић (прво коло)</li>
  Томас Мустер (прво коло)</li>
  Алекс Коређа (треће коло)</li>
  Сержи Бругера (четврто коло)</li>
  Карлос Моја (прво коло)</li>
</ol>

  Густаво Киртен (треће коло)
  Марсело Риос (четвртфиналиста)
  Томас Енквист (повукао се) 
  Феликс Мантиља (четврто коло)
  Патрик Рафтер (победник)
  Марк Филипусис (треће коло)
  Петр Корда (четвртфиналиста)
  Алберт Коста (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 1997.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 1997.